Lämmert ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Lämmert (1924–2015), deutscher Germanist und Literaturwissenschaftler
 Jaschka Lämmert (* 1974), österreichische Theater-Schauspielerin